Mamajew ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wjatscheslawowitsch Mamajew (* 1997), russischer Snowboarder
 Michail Alexejewitsch Mamajew (* 1966), russischer Schauspieler 
 Nursultan Mamajew (* 1993), kasachischer Taekwondoin
 Pawel Konstantinowitsch Mamajew (* 1988), russischer Fußballspieler
 Wladimir Petrowitsch Mamajew (1925–1987), sowjetischer Chemiker
 Stanislaw Alexandrowitsch Mamajew (1928–2007), sowjetischer Ökologe und Biologe